L'edizione 1999-2000 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Ruud van Nistelrooy (), con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1999-2000.
 MVV Maastricht, Cambuur Leeuwarden e Den Bosch retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Marcatori 
 Ruud Van Nistelrooy, PSV Eindhoven 29 reti

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1999-2000

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Campionato olandese di calcio